Szabó Tamás (1933-) erdélyi magyar fényképész
 Szabó Tamás (1943) atléta szakedző, a MOB alelnöke
 Szabó Tamás (1946) érdemes művész, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész
 Szabó Tamás (1952) szobrász
 Szabó Tamás (1953) politikus (MDF, MDNP), volt miniszter
 Szabó Tamás (1955) restaurátor, középiskolai tanár
 Szabó Tamás (1956) pap, tábori püspök
 Szabó Tamás (1957) orvos, politikus, országgyűlési képviselő (2010 és 2014 között), Jászberény polgármestere 
 Szabó Tamás (1961) atléta, középtávfutó, hosszútávfutó
 Szabó Tamás (1964) színházi szakember, fesztiválszervező-programigazgató, újságíró, televíziós alkotó
 Szabó Tamás rádiós
 Szabó Tamás (1968) szájharmonikás
 Szabó Tamás (1981) táncos, koreográfus, a Megatánc döntőse, a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség érdemes sporttáncosa, pontozóbírája, a Bad Boyz táncosa (beceneve: Toti)
 Szabó Tamás (1984) meteorológus, alkalmazott matematikus
 Szabó Tamás (1984) rock zenész
 Szabó Tamás (1984) Szabó Kimmel Tamás színész születési neve
 Szabó Tamás (1987) a Kecskeméti TE nevelte labdarúgó
 Szabó Tamás (1990) labdarúgó
 Szabó Tamás (2001) labdarúgó
 Szabó Tamás Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megyei igazgató főállatorvosa
 Szabó Tamás mérnök, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építőmérnöki Kar
 Szabó Tamás (1986) bábszínész, énekes-zongorista, a Mocorgó Torna Kft. és zenekar tagja

Hasonló
 Tiszaugi-Szabó Tamás (1939) író, újságíró